Зруб — название населённых пунктов:

Украина 
 Зруб — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Зруб — село в Нежинском районе Черниговской области.

См. также 
 Зруб-Комаровский